Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2019 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 12. bis 14. Oktober 2019 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
2019